Karpfham ist der Ortsname von

 Karpfham (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Karpfham Bahnhof (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Kapfham